Luisito (span. für kleiner Luis) ist der Vor- oder Spitzname folgender Personen:
 Luis Benjamín (1922–1988), puerto-ricanischer Pianist
 Luisito Bagaygay Brillantes (* 1976), philippinischer Fußballspieler
 Luis Cardei (1944–2000), argentinischer Sänger
 Luisito Carrión (* 1962), Musiker
 Luisito Espinosa (* 1967), philippinischer Boxer
 Luis Suárez Miramontes (* 1935), spanischer Fußballspieler
 Luis Monti (1901–1983), argentinischer Fußballspieler
 Luisito Quintero (* 1967), venezolanischer Musiker